Cette page contient les pages d'homonymie de E22 et E 22.

Domaine militaire 
 HMS E22, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Hypersécrétion de l'hypophyse, d'après la Classification internationale des maladies.

Routes 
  Autoroute émiratie E 22 ;
    Route européenne 22, traversant le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède, la lettonie et la Russie.

Sport automobile 
 Lotus E22, une Formule 1 de Lotus F1 Team.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres